Surgut bedeutet:
 Surgut, eine Großstadt im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra, Russland
 Surgut (Samara), ein Dorf in der Region Samara, Russland
 Surgut (Fluss), ein Nebenfluss des Sok
 Surgut (Flughafen), ein Flughafen in der Großstadt Surgut
 (9567) Surgut, ein Asteroid des Hauptgürtels